Emirgazi (district), een Turks district in de provincie Konya
 Emirgazi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Emirgazi